

11 miejscowości podstawowych i  29 części miejscowości w Polsce 
 Budki – część wsi Chełmica Mała w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. włocławskim, w gminie Fabianki
 Budki – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Trzydnik Duży
 Budki – część wsi Miastkówek w woj. lubelskim, w pow. lubartowskim, w gminie Michów
 Budki – wieś w woj. lubelskim, w pow. łukowskim, w gminie Krzywda
 Budki – wieś w woj. łódzkim, w pow. łęczyckim, w gminie Grabów
 Budki (Budki Stare) – wieś w województwie łódzkim, w powiecie łęczyckim, w gminie Witonia
 Budki – kolonia w woj. łódzkim, w pow. poddębickim, w gminie Poddębice
 Budki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Budki – część wsi Kotłówka w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Budki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. przasnyskim, w gminie Chorzele
 Budki – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Chlewiska
 Budki – przysiółek wsi Stefanów w woj. mazowieckim, w pow. garwolińskim, w gminie Żelechów
 Budki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Rychliki
 Budki – osada w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. oleckim, w gminie Kowale Oleckie

 Budki – część miasta Piotrków Trybunalski
 Budki – dawna część wsi Wólka Kokosia w województwie mazowieckim, w powiecie mińskim, w gminie Dobre
 Budki – dawna wieś, uroczysko, koło Gowarczowa

Miejscowości na Ukrainie 
 Budki – wieś, rejon maniewicki
 Budki – wieś, rejon krzemieniecki

Zobacz też 
 Budki Kozerkowskie
 Budki Łochowskie
 Budki Nasiegniewskie
 Budki Petrykowskie
 Budki Piaseckie
 Budki Suserskie
 Budki-Rososz
 Budykierz